Zborowski steht für:

 Zborowski (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht

Zborowski ist der Familienname folgender Personen:

 Eliott  Zborowski (1856–1903), US-amerikanischer Adliger und Automobilrennfahrer 
 Ernst Zborowski (* 1907), deutscher Politiker (CDU)
 Helmut von Zborowski (1905–1969), österreichischer Flugzeugkonstrukteur
 Krzysztof Zborowski (* 1982), polnischer Eishockeytorwart
 Leopold Zborowski (1889–1932), polnischer Kunsthändler und Dichter
 Louis Zborowski (1895–1924), britischer Automobilrennfahrer und Ingenieur
 Mark Zborowski (1908–1990), US-amerikanischer Anthropologe und Agent